Символы святых, атрибуты святых — одежда, типичные предметы или звери, которыми сопровождаются изображения христианских святых, позволяющие быстро опознать их, что было особенно необходимо в эпоху, когда большинство прихожан было неграмотными и считалось, что «живопись — это Библия для тех, кто не умеет читать».

Часто атрибутами святого мученика становились орудия его пыток и казни либо отрезанные части его тела; в других случаях святого сопровождают животные, например, чудесным образом кормившие его либо являвшиеся ему в видениях; атрибуты профессии, которой он занимался при жизни или же той профессии, представителям которой он покровительствует сейчас. Некоторые атрибуты являются весьма распространенными и отмечают целые группы святых (короны — для святых царского рода; тиара — для пап; митры — для епископов; Писание — для авторов религиозных трудов, Отцов Церкви; пальмовые ветви для девственниц и мучеников; столпы — для столпников, черепа для отшельников). При этом надо отметить, что пальмовая ветвь издревле считалась символом воинской победы и славы, благодаря которым, христианская Церковь приняла её впоследствии, как символ победы Христа над смертью. Ориентироваться в изображениях канонизированных монахов помогает знание разновидностей и цветов ряс у различных орденов.

Многие символы римской (католической) традиции различаются от православных по той причине, что в двух традициях могли бытовать разные легенды об одном и том же святом (см. к примеру Мария Магдалина). В искусстве католических стран атрибуты используются намного чаще, поскольку детализация помогала пониманию сюжета и не так жестко сдерживалась живописными канонами, как в православии, где подчас святого можно опознать лишь по надписи.

Изучение атрибутики в искусстве называется иконографией. Полный список атрибутов святых по причине чрезвычайной многочисленности канонизированных лиц в христианстве составить весьма трудно, для подобной цели предназначен каталог Iconclass.



Примеры

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Э

Ю

Я

См. также 
 Виды казней раннехристианских мучеников
 Тетраморф
 Золотая легенда
 Список латинских фраз в изобразительном искусстве
 Список аллегорических фигур

Ссылки 

 Christian Iconography
 [altreligion.about.com/library/glossary/symbols/blchristiansymbols3.htm symbols] 
 Saints' Badges or Shields
 Catholic Online list of saints
 On the Canonizations of John Paul II
 Hagiographies, hymnography, and icons for many Orthodox saints
 Catholic Forum Patron Saints Index

Литература 
 Rosa Giorgi. «Saints: A Year in Faith and Art»

Примечания 

Символика христианства
Христианская иконография